De Copa del Rey 2002/03 was het 101ste seizoen (inclusief 1904, 1910 en 1913) waarin werd gestreden om de nationale voetbalbeker van Spanje. Het toernooi, georganiseerd door de Spaanse voetbalbond (RFEF), begon op 28 augustus 2002 met de voorronde en eindigde op zaterdag 28 juni 2003 met de finale in het Estadio Manuel Martínez Valero in Elx, die werd geleid door scheidsrechter Eduardo Iturralde. Onder leiding van trainer-coach Gregorio Manzano won RCD Mallorca de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis. De ploeg was in de eindstrijd met 3-0 te sterk voor Recreativo Huelva. De goals kwamen op naam van Walter Pandiani (strafschop) en Samuel Eto'o (2).

Schema

Finale

Zie ook
Primera División 2002/03

Copa del Rey naar seizoen
Bekervoetbal 2002/03